Селедцово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Селедцово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Селедцово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.